Bantz est un patronyme porté notamment par :

 Brandon Bantz (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Helmut Bantz (1921-2004), gymnaste allemand.